Cals är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolphe-Félix Cals (1810–1880), fransk konstnär
 Hélène Cals (1903–1937), nederländsk operasångerska (sopran)
 Jo Cals (1914–1971), nederländsk politiker